Die Texas Open 2009 fanden vom 12. bis 17. Mai 2009 in Plano, Texas, in den Vereinigten Staaten statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2008/09 und gehörte zur Kategorie WSA Gold 45. Das Preisgeld betrug 57.750 US-Dollar.

Im Finale trafen die beiden topgesetzten Spielerinnen aufeinander. Die Weltranglistenführende Nicol David bezwang ihre Kontrahentin Natalie Grainger, Siegerin der Austragung im Vorjahr, mit 7:11, 12:10, 11:5 und 11:6. Es war Davids 36. Titel auf der World Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die besten acht Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

2009
WSA World Tour 2008/09
Sport (Plano, Texas)